Japewia är ett släkte av lavar. Japewia ingår i familjen Ramalinaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Japewia